La Roca kan syfta på följande platser:

Gibraltar 

 Gibraltarklippan,

Mexiko 

 La Roca, Mexiko, ort, Jalisco, Tlajomulco de Zúñiga,

Spanien 

 La Roca de la Sierra, ort, Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar